Не́мечек () — чешская фамилия. Известные носители:
 Немечек, Богумил (1938—2010) — чехословацкий боксёр, чемпион Олимпийских игр в Риме (1960).
 Немечек, Борис Константинович (1925—1978) — советский художник кино. Заслуженный художник РСФСР.
 Немечек, Вацлав (род. 1967) — чехословацкий и чешский футболист.
 Немечек, Давид (род. 1995) — чешский хоккеист.
 Немечек, Даниэль (род. 1991) — чешский легкоатлет, специализирующийся в беге на 400 метров.
 Немечек, Йиржи — чехословацкий балетмейстер.